Айос-Николаос — греческий топоним. Может означать:
 Айос-Николаос (остров) — остров в сообществе Самос.
 Айос-Николаос (дим) — община (дим).
  — деревня в сообществе Катуна.
 Айос-Николаос (Кея) — деревня на Кее, в сообществе Иулида.
 Айос-Николаос (Ласитион) — город на Крите.
 Айос-Николаос (Метана) — село в Аттике.
 Айос-Николаос (район Афин) — район Афин, столицы Греции.
 Айос-Николаос (Халкидики) — малый город в Центральной Македонии.
  — село на Крите.
  — село в общине Карпенисион в Центральной Греции.
  — село в сообществе Этоликон.

См. также 
 Николай Чудотворец